Koura peut désigner :

Toponymes

Burkina Faso 
 Koura, une localité située dans le département de Béréba
 Koura, une localité située dans le département de Séguénéga
 Koura, une localité située dans le département de Ziga
 Toma-Koura, la localité située dans le département de Di au Burkina Faso
 'Toma-Koura, la localité située dans le département de Tansila au Burkina Faso

Autres 
 Le district du Koura au Liban ;
 la Koura, un fleuve de Transcaucasie ;
 le polygone de Koura, dans le Kamtchatka, zone d'impact de missiles russes.

Patronymes 
 Anthony Koura (1993-), footballeur burkinabé,
 Bernard Koura, dit Koura, artiste peintre contemporain,
 Hervé Koura, sculpteur contemporain.

Autre 
 La Koura (cérémonie), prise d'habit monastique

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme